Cratere Wegener – cratere lunare
 Cratere Wegener – cratere su Marte